Кварцитный — название населённых пунктов в России:

 Кварцитный — посёлок в Прионежском районе Карелии.
 Кварцитный — посёлок в Троицком районе Челябинской области.